Марина Заневская и Шэрон Фичмен — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Юлия Глушко и Оливия Роговска — защищали свой титул, но уступили уже на старте.

Посев 

  Се Шувэй /  Се Шуин (Полуфинал)
  Юлия Глушко /  Оливия Роговска (Первый раунд)

<ol start="3">
 Марина Заневская /  Шэрон Фичмен (Титул)
 Жаклин Како /  Натали Плускота ''(Финал)

Основной турнир

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Ванкувера по теннису 2013